Noto kan syfta på:

 Noto (typsnitt) – en typsnittsfamilj som designats för att täcka samtliga skriftsystem som ingår i Unicode-standarden

Geografi

Italien 
1 Noto, stad, Sicilien, Provincia di Siracusa,

Japan 
2 Notojima, ö, Ishikawa prefektur, 
3 Notohalvön, Notohantō, halvö, Ishikawa prefektur,